Jenny Hirsch (Zerbst (Anhalt), 1829. november 25. – Berlin, 1902. március 10.) német műfordító, és író. Ismert volt női jogi aktivizmusáról, fordításai is főleg ilyen témakörben születtek.

Jegyzetek

Források 
New International Encyclopedia
 Lexikon deutschsprachiger Epik und Dramatik von Autorinnen 1700–1900

1829-ben született személyek
1902-ben elhunyt személyek
Zerbstiek
Német nők
Német írók
Német műfordítók
Feminizmus